

Cinema
 Dredd - La legge sono io (Judge Dredd) – film del 1995 diretto da Danny Cannon
 Dredd - Il giudice dell'apocalisse (Dredd) – film del 2012 diretto da Pete Travis

Fumetti
 Giudice Dredd (Judge Dredd) – personaggio dei fumetti